Ženská čtyřhra St. Petersburg Ladies Trophy 2017 probíhala na přelomu ledna a února 2017. Do deblové soutěže petrohradského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byly Martina Hingisová a Sania Mirzaová, které spolu v sezóně 2017 nenastupovaly. Indka se rozhodla turnaje nezúčastnit. Spoluhráčkou Švýcarky se stala krajanka Belinda Bencicová, s níž v úvodním kole nestačila na kanadsko-nizozemský pár Gabriela Dabrowská a Michaëlla Krajiceková.

Vítězem se stal nenasazený pár složený z Lotyšky Jeļeny Ostapenkové a Polky Alicje Rosolské, který ve finále zdolal turnajové dvojky Dariju Jurakovou z Chorvatska a Xeniu Knollovou ze Švýcarska výsledkem 3–6, 6–2 a závěrečném supertiebreaku [10–5]. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 470 bodů a získaly první společnou trofej. Ostapenková vybojovala premiérový deblový titul na okruhu WTA Tour a pro Rosolskou to bylo šesté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Kiki Bertensová /  Johanna Larssonová (odstoupily)
  Darija Juraková /  Xenia Knollová (finále)
  Darja Gavrilovová /  Kristina Mladenovicová (semifinále)
  Ioana Raluca Olaruová /  Olga Savčuková (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

St. Petersburg Ladies Trophy
WTA Tour 2017